Die Liste von Musiklabeln gibt eine Übersicht von Musiklabeln. Die Auflistung erfolgt unabhängig davon, ob es sich um ein Masterlabel, ein Sub-Label oder ein Independentlabel handelt, aus welchem Land das Musiklabel stammt oder welches Musik-Genre veröffentlicht wird. 

Gelistet wird der Name des Musiklabels, der Labelcode, der Sitz/das Land des Labels, die aktive Zeit (Jahr-von und Jahr-bis), der/die Gründer des Labels, das Mutterlabel/die Muttergesellschaft sowie weitere Details.

Siehe auch 
 Musiklabel
 Major-Label
 Independent-Label
 Labelcode

Literatur 
 Arnold Shaw: Dictionary of American Pop/Rock. Rock, Pop, Rhythm & Blues, Folk, Country, Blues, Gospel, Jazz, Films, Musical Theater, Recording & Music Business. Schirmer u. a., New York NY 1982, ISBN 0-02-872350-3.
 Frank Wonneberg: Labelkunde Vinyl : Schallplattenfirmen, Etikettenstammbäume, Matrizenschlüssel, Qualitätsparameter. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2008, ISBN 978-3-89602-371-1.

Weblinks 

 Internetpräsenz der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL)
 Label Recherche der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL)
 Labelcodes auf der Website Musik-Sammler.de
 Liste der Labelcodes auf der Website von Phonector
 45cat.com Musiklabel pro Land
 discogs.com Musiklabel auf der Website von www.discogs.com
 labelsbase.net Musiklabel auf der Website labelsbase.net
 russian-records.com Musiklabel auf der Website russian-records.com

Musiklabel